Ligue 1 w sezonie 2002/2003 – 65. edycja oficjalnych rozgrywek o tytuł mistrza Francji w piłce nożnej mężczyzn, przeprowadzona systemem ligowym, po raz pierwszy pod nazwą Ligue 1 (zamiast obowiązującej od sezonu 1932/33 nazwy Première Division), w których udział wzięło 20 drużyn klubowych (wyłącznie posiadających status profesjonalny).

Zmagania - prowadzone systemem kołowym - rozpoczęły się 2 sierpnia 2002, a zakończyły 24 maja 2003. Mistrzostwo Francji obronił Olympique Lyon, dla którego był to 2. tytuł w historii. Królem strzelców został Shabani Nonda z AS Monaco, zdobywca 26 bramek.

Uczestnicy

Tabela końcowa 

 

||rowspan=7|

Miejsca po danej kolejce

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Strona LFP (strzelcy)

Tabela podsumowująca 

2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
2002 we Francji
2003 we Francji